El término Castroviejo puede referirse a:

Lugares 
 Castroviejo, un municipio de la comunidad autónoma de La Rioja, en España.
 Castroviejo (paraje), un paraje de Duruelo de la Sierra.

Personas 
  Jonathan Castroviejo, ciclista profesional;
  Ramón Castroviejo, oftalmólogo;
  Blanca Castroviejo, ex gimnasta;
  Santiago Castroviejo, botánico;
  José María Castroviejo, embajador de España en Angola, hermano del anterior.